Piquer es un apellido de origen catalán (en español significa cantero), que puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Personas 
 Andrés Piquer Arrufat (1711-1772), médico y filósofo español.
 Carlos Robles Piquer (1925-), político y diplomático español.
 Concepción «Concha» Piquer López (1906-1990), cantante y actriz española.
 Eva Piquer Vinent (1969-), periodista y escritora española.
 Francisco Piquer Chanza (1922-2009), actor español.
 Francisco Piquer Rodilla (1666-1739), sacerdote español, fundador del primer monte de piedad de España.
 Gary Piquer, actor español.
 Isabel Piquer (1991-), actriz mexicana-española.
 Josep Piquer i Duart (1806-1871), escultor español.
 Juan Piquer Simón (1935-2011), realizador, productor, y guionista español.
 María de la Concepción Márquez Piquer (1946-), cantante española, hija de Concha Piquer.